

Гаррісонсбург — місто, штат Вірджинія
 Гаррісонсбург — поселення, штат Луїзіана